In 2020 werd het 116de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 22 december 2019 tot 15 juli 2020. Op 16 maart werd de competitie stopgezet vanwege de coronacrisis in Brazilië. De competitie werd op 18 juni hervat, toen de crisis nog volop bezig was. Botafogo en Fluminense waren tegen een heropstart van de competitie, de andere teals waren hier wel voor.

Format
Aan de voorronde namen de twee slechtst geklasseerde teams deel van het hoofdtoernooi van 2019, de twee teams die de degradatie-play-off overleefden en twee teams uit de Série B1 2019. De top twee van de voorronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi. In tegenstelling tot vorig seizoen zou wel enkel de laatste in de stand degraderen. 

In de Taça Guanabara spelen alle clubs uit groep A tegen de clubs uit groep B. De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de tweede fase. In de Taça Rio spelen de clubs tegen de andere clubs uit hun eigen groep. 

De finale fase wordt beslecht tussen de twee winnaars van beide bekers, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de top vier zich voor de finale fase plaatste. Desgevallend één team beide bekers wint en geen ander team heeft over beide toernooien heen meer punten behaald in de groepsfase dan wordt er geen finale gespeeld.

Voorronde

Degradatie play-off

Groep X

Groep Z
Normaliter zou Nova Iguaçu degraderen, maar uiteindelijk werd beslist dat er geen degradatie zou zijn dit jaar vanwege de coronacrisis.

Taça Guanabara

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale wint de club met het beste resultaat in de groepsfase, in de finale worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Taça Rio

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale wint de club met het beste resultaat in de groepsfase, in de finale worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale fase
 Heen

 Terug

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2020